Соцгородокское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Нижнеилимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Соцгородок.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 645 человек, в том числе 304 мужчины и 341 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Соцгородок
 Участок Сохатый

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Сельские поселения Иркутской области